Vági István (1883–1938) politikus, vasöntő és ácsmester
 Vági István (1942) labdarúgó, (Bp. Honvéd) edző
 Vági István (?) biokémikus
 Vági István (?) matematikus